Die Liste der Bodendenkmale in Hohenfinow enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Hohenfinow und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2017.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Hohenfinow aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Hohenfinow
Hohenfinow